Fail Safe kan syfta på:

 Fail Safe – originaltitel på film från 1964, se Bombsäkert
 Fail Safe (2000) – TV-film från 2000, nyinspelning av filmen från 1964